Termenul Marile speranțe se poate referi la:

 Marile speranțe (1861), roman scris de Charles Dickens

Ecranizări ale romanului lui Dickens
 Great Expectations (1917), regizat de  Robert G. Vignola și Paul West 
 Great Expectations (1934), regizat de  Stuart Walker
 Marile speranțe (Great Expectations, 1946), regizat de David Lean
 Great Expectations (1959), serial TV, produs de BBC
 Great Expectations (1967), regizat de Alan Bridges
 Great Expectations (1971), regizat de Leonhard Gmür
 Marile speranțe (1974), regizat de Joseph Hardy
 Great Expectations (1981), regizat de Julian Amyes
 Great Expectations (1989), regizat de Kevin Connor
 Marile speranțe (1998), regizat de Alfonso Cuarón
 Great Expectations (1999), regizat de Julian Jarrold
 Great Expectations (2011), regizat de Brian Kirk
 Great Expectations (2012), regizat de Mike Newell